Iffert ist der Familienname folgender Personen:

 August Iffert (1859–1930), deutscher Opernsänger, Gesangslehrer und Musikschriftsteller
 John Iffert (* 1967), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Covington